Geophaginae – zaproponowana w 1998 przez Kullandera podrodzina ryb z rodziny pielęgnicowatych (Cichlidae). Późniejsze badania nie dały jednoznacznych wyników na potwierdzenie lub odrzucenie koncepcji Kullandera. Smith i inni włączyli tę grupę pielęgnic do podrodziny Cichlinae.

Kladogram przedstawiający relacje pokrewieństwa w obrębie podrodziny, według Kullandera, 1998 – wyniki późniejszych badań López-Fernández i inni (2005) oraz Smith i inni (2008) również nie są jednoznaczne:

Przypisy 

!